Harley-Davidson — американский производитель мотоциклов.
 Харлей-Дэвидсон — альбом пародийного проекта «Серёнька» группы «Красная плесень» (пародия белорусского рэп-исполнителя «Серёга»).